Levo ist der Familienname folgender Personen:
 Tapio Levo (* 1955), finnischer Eishockeyspieler

Levo- (hier: linksdrehend) ist das Präfix von
 Levocetirizin, Arzneistoff aus der Gruppe der Antihistaminika
 Levodopa, eine nicht-proteinogene α-Aminosäure
 Levofloxacin, antibiotisch wirksamer Arzneistoff
 Levonorgestrel, ein synthetisches Gestagen